Grand Prix Monaka 1958 (oficiálně XVI Grand Prix Automobile de Monaco) se jela na okruhu Circuit de Monaco v Monte Carlu v Monaku dne 18. května 1958. Závod byl druhým v pořadí v sezóně 1958 šampionátu Formule 1.

Kvalifikace

Závod 

Poznámky

Průběžné pořadí po závodě 
Pohár jezdců

Pohár konstruktérů

Odkazy

Reference 

Formule 1 v roce 1958
Grand Prix Monaka